Alex Antetokounmpo – cestista greco
 Giannīs Antetokounmpo – cestista greco
 Kōstas Antetokounmpo – cestista greco
 Thanasīs Antetokounmpo – cestista greco